Robert Herrick henviser til:

 Robert Herrick (1591–1674), engelsk digter
 Robert Herrick (1868–1938), amerikansk romanforfatter